Gruden je lahko:

 staro slovensko ime za mesec december
 Gruden, priimek več znanih Slovencev
Mešani pevski zbor Igo Gruden

Zunanje povezave